Die Beijing International Challenger 2012 waren ein Tennisturnier für Damen in Peking. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2012 und fand vom 30. Juli bis 5. August 2012 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2012
Tennisturnier in Peking